Die Einträge der Diagonalsternuhr EA47605 gehören zu den Diagonalsternuhren der Gruppe A2, die auf Särgen des Mittleren Reichs abgebildet waren. Die Dekanlisten A2 sind auf mehreren Särgen der 12. Dynastie belegt und gelten als Vorläufer der Dekanlisten C. David Hogarth barg im Jahr 1907 in Asyut zwei Bruchstücke von Diagonalsternuhren. Sie datieren an das Ende der ersten Zwischenzeit oder an den Anfang des Mittleren Reichs. Das größere Bruchstück befindet sich mit der Bezeichnung „Diagonalsternuhr EA47605“ im British Museum.

Diagonalsternuhr EA47605

Besonderheiten 
Die Diagonalsternuhr EA47605 ist in die vier Bereiche Datumszeile, Obere Stunden, Sonnenbahn und Untere Stunden eingeteilt. Statt eines Tagesdatums wird nur der erste Monat der Jahreszeit Achet angegeben. Insbesondere widerlegt die Datumszeile der Diagonalsternuhr EA47605 das bisher postulierte Paradigma von „fehlenden Datumszeilen auf allen Diagonalsternuhren der Gruppe 2“. Hinzu kommt, dass der unter Nr. 3 vermerkte Dekan Cheri-cheped-en-Kenmet auf den sonstigen vergleichbaren Listen der Gruppe 1 fehlt.

Dekananordnung

Dekanverteilung auf der Diagonalsternuhr

Siehe auch 
 Sarg des Heni

Literatur 
 Jochem Kahl: Siut-Theben: Zur Wertschätzung von Traditionen im Alten Ägypten. Brill, Leiden 1999, ISBN 90-04-11441-6
 Christian Leitz: Altägyptische Sternuhren. Peeters, Leuven 1995, ISBN 90-6831-669-9
 Sarah Symons: A Star’s Year: The Annual Cycle in the Ancient Egyptian Sky. University of Leicester, 2007 (online als PDF-Datei)
 Sarah Symons: Two fragments of diagonal star clocks in the British Museum. Journal for the History of Astronomy Vol. 33, Part 3, Nr. 112, Leicester 2002, S. 257–260.
 Alexandra von Lieven: Grundriss des Laufes der Sterne – Das sogenannte Nutbuch. The Carsten Niebuhr Institute of Ancient Eastern Studies (u. a.), Kopenhagen 2007, ISBN 978-87-635-0406-5.

Astronomie im Alten Ägypten
Altägyptischer Totenkult